Boerenprotest 1974
 Boerenprotesten Nederland 2019–heden

Zie ook
 Akkerbouwersprotest 1990